Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD) – najstarsza z działających w Niemczech partia polityczna, zarazem 1 z najstarszych na świecie
 Shimano Pedaling Dynamics (SPD) – jeden z najpopularniejszych mechanizmów zatrzaskowych dla rowerów górskich wprowadzony i opatentowany